Алибе́ков (Алибекова) — казахская, узбекская и кавказская фамилия. Известные носители:
 Алибеков, Авез Махмуд оглу (1895—1978) — командир эскадрона, участник Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной войн.
 Алибеков, Алиаскар Мендиярулы (1893—1937) — казахский государственный деятель.
 Алибеков, Ахмед Арсланалиевич (род. 1998) — украинский футболист.
 Алибеков, Басир Омалаевич (1928—2015) — советский и российский дагестанский писатель, литературовед, фольклорист, педагог.
 Алибеков, Губайдулла Алибекович (1871—1923) — советский казахский государственный деятель.
 Алибеков, Гасан Рамазанович (род. 1949) — советский и российский спортсмен и тренер по армспорту.
 Алибеков, Гаджимурад Магомедмурадович (род. 1998) — российский грэпплер.
 Алибеков, Джаддал Джамбекович (род. 1996) — российский боец смешанных единоборств.
 Алибеков, Джамиль Адил оглы (1927—2014) — советский, азербайджанский писатель.
 Алибеков, Есет Калиевич (1925—1996) — казахский генерал-лейтенант.
 Алибеков, Исхак Алибекович (1908—1972) — Герой Социалистического труда.
 Алибеков, Канатжан Байзакович (род. 1950) — учёный-микробиолог.
 Алибеков, Манай (1860—1920) — кумыкский поэт.
 Алибеков, Мустафа-бек Мирза Джаббар оглы (1872—1945) — общественный деятель, переводчик, публицист и адвокат.
 Алибеков, Муталип Омарович (род. 1997) — российский футболист.
 Алибеков, Сергей Арифович (род. 1956) — художник, режиссёр анимационных фильмов.
 Алибеков, Серажутдин Юсупович (1903—1966) — советский медик, ректор ДГМИ.
 Алибеков, Сайд-Ахмед (1910 — ?) — чеченец, старший лейтенант, участник Великой Отечественной войны, командир разведвзвода.
 Алибеков, Яхья Имранович (род. 1964) — советский лётчик-истребитель, российский общественный деятель и бизнесмен.

 Алибекова, Карачач (1895—1960) — чабан колхоза «40 лет Октября» Петровского района Фрунзенской области, Герой Социалистического Труда.
 Алибекова, Тетей Алибековна (род. 1971) — российская спортсменка (вольная борьба).
 Алибекова, Хадиджа Аладдин кызы (1884—1961) — редактор первого женского журнала на азербайджанском языке.

См. также 
 Алибегов

Примечания